Der Skisprung-Weltcup 2003/04 (offizieller Sponsorname: ruhrgas FIS Weltcup Skispringen 2003/04) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 28. November 2003 und dem 14. März 2004 an 19 verschiedenen Orten in Europa, Asien und Nordamerika ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Ursprünglich war die Durchführung von 28 Einzel- und zwei Teamwettbewerben geplant. Sechs Einzelwettbewerb mussten abgesagt oder ohne Wertung abgebrochen werden. Davon wurden fünf ersatzlos gestrichen, einer konnte am nächsten Tag nachgeholt werden, sodass 23 Einzelwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison der Finne Janne Ahonen, auf dem zweiten und dritten Platz folgten die beiden Norweger Roar Ljøkelsøy und Bjørn Einar Romøren. Der polnische Titelverteidiger Adam Małysz wurde Zwölfter. Die Nationenwertung gewann das Team aus Norwegen, vor Finnland und dem Titelverteidiger Österreich.

Reglement-Änderungen 
Mit der Saison 2003/2004 traten folgende Änderungen des Reglements in Kraft: Sprunganzüge müssen künftig aus einer von der FIS einheitlich vorgegebenen Stoffsorte bestehen und einen einheitlichen Schnitt haben. Die für einen Springer erlaubte Größe eines Anzuges kann künftig am ganzen Körper und nicht wie bisher an nur drei Punkten gemessen werden. Bei Teamwettbewerben treten im zweiten Durchgang nur noch die besten acht Mannschaften des ersten Durchgangs an. Die letzte Startgruppe startet nun nicht mehr in der Reihenfolge der Startnummern, sondern in umgekehrter Reihenfolge der aktuellen Platzierung.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht 

*=Nach einem Wertungsdurchgang abgebrochen**Ersatz für das abgesagte Springen des Vortages

Einzelergebnisse 

Legende

Wertungen

Siehe auch 
 Skisprung-Grand-Prix 2003
 Skisprung-Continental-Cup 2003/04

Weblinks

Fußnoten 

Wintersport-Weltcup 2003/04
2003/04